A Paraíba é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situada a leste da região Nordeste e tem como limites o estado do Rio Grande do Norte ao norte, o Oceano Atlântico a leste, Pernambuco ao sul e o Ceará a oeste. É dividido em 223 municípios e ocupa uma área de 56.439 km² (pouco menor que a Croácia). A capital é João Pessoa e outras cidades importantes são Campina Grande, Santa Rita, Bayeux, Guarabira, Patos, Pombal, Sousa, Cajazeiras, Cabedelo e Bananeiras.

Municípios

Ver também 
 Lista de municípios da Paraíba por área
 Lista de municípios da Paraíba por área urbana
 Lista de municípios da Paraíba por população